François Batbedat (1745-1806), homme politique et littérateur gascon ;
 Vincent Batbedat (1932-2010), sculpteur et graveur français ;
 Jean Batbedat (1926-2011) alias Michel Larneuil, diplomate et romancier ;
 Claude Fayet (1895-1986), née Jeanne Laborde, épouse de Gérard Batbedat, romancière française ;
 Louis Samson Batbedat (1751-1814), homme politique français pendant la Révolution.